Флора́н Жоа́н Малуда́ (, французское произношение ; 13 июня 1980, Кайенна) — французский футболист, левый полузащитник, старший брат Лесли Малуды. Малуда играл в «Шатору», «Генгаме», «Лионе», «Челси», «Трабзонспоре», «Меце» и «Дели Дайнамос». Выступал за сборную Франции.

Победитель Лиги чемпионов УЕФА 2012 года. Серебряный призёр чемпионата мира 2006 года.

Клубная карьера 
В клубе второго французского дивизиона Малуда вошёл в основу не сразу, играя сначала в молодёжном клубе, а затем выходя на замену. Лишь в последний свой сезон он смог пробиться в основу, играя на позиции форварда.

1 августа 2000 года Малуда на правах свободного агента перешёл в «Генгам», где встретился с Дидье Дрогба. В «Генгаме» Малуда прошёл в основу без всяких осложнений, играя по позиции левого полузащитника. За 3 года в клубе был замечен и приглашён на просмотр в такие французские клубы как «Марсель» и «Монако». В сентябре 2003 года на правах свободного агента перешёл в «Лион».

В «Лионе» у Флорана полностью раскрылся талант и началась большая карьера. Все четыре года в «Лионе» он являлся игроком основного состава. Сезон 2006/07 был особо удачным для Флорана: 10 голов в чемпионате и 3 в Лиге чемпионов УЕФА. Заявив, что мечтой всей его жизни была выиграть Лигу чемпионов УЕФА, 7 июля 2007 года Малуда перешёл в «Челси» за 15 млн фунтов.

В «Челси» Малуда занял место Арьена Роббена, что и вынудило второго покинуть клуб. В новом клубе француз заиграл сразу, забив по голу в первых трёх матчах. Малуда проводил отличные игры на протяжении всей первой части чемпионата. Во время одного из матчей Флоран получил травму, и на протяжении нескольких недель не выходил на поле. После возвращения его настиг спад, он уступил место в основе Саломону Калу. Малуда перестал появляться на поле, лишь изредка Авраам Грант выпускал его поиграть во время Лиги чемпионов.

30 апреля в матче полуфинала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» Малуда вышел на замену Саломона Калу в середине второго тайма при счёте 1:1. Выйдя на поле, Малуда вновь оживил игру «Челси», и во многом поспособствовал победе. Весь сезон 2012/13 Флоран провёл в молодёжной команде «Челси», дожидаясь истечения своего контракта.

16 июля 2013 года на правах свободного агента Малуда подписал контракт с «Трабзонспором». 20 августа 2014 года, перед раундом плей-офф Лиги Европы, после словесной перепалки, подрался с главным тренером Вахидом Халилходжичем. В 2014 контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

26 января 2018 года Флоран Малуда присоединился к люксембургскому клубу «Дифферданж», подписав временный контракт до конца сезона.

Карьера в сборной 
С 2017 года выступает за Французскую Гвиану

Достижения

Командные 
 «Лион»
 Чемпион Франции (4): 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07
 Обладатель Суперкубка Франции (3): 2003, 2004, 2005

 «Челси»

 Чемпион Премьер-лиги: 2009/10
 Обладатель Кубка Англии (3): 2008/09, 2009/10, 2011/12
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2011/12
 Обладатель Суперкубка Англии: 2009

 Сборная Франции
 Серебряный призёр чемпионата мира: 2006

Личные 
 Игрок месяца английской Премьер-лиги: Март 2010
 Игрок года по версии футболистов «Челси»: 2010

Статистика выступлений

Клубная

Примечания 

Футболисты Франции
Футболисты Французской Гвианы
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки сборной Французской Гвианы по футболу
Игроки ФК «Шатору»
Игроки ФК «Генгам»
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Одиша»
Игроки ФК «Вади Дегла»
Игроки ФК «Дифферданж 03»